Цура — цура
 Цура (; мн. ч. цурат) — в Каббале божественный прототип; в оккультизме Высшая Триада (Атман / эго, воля — Буддхи / просветление, любовь — Манас / рассудок, мудрость).
 Цура — белорусское название тюри.

См. также 
 Цур
 Сура
 Цюра (цюры) — обозная прислуга в польском войске; в перен. смысле человек никуда не годный, глупец.
 «Цурат Гаарец» («Вид земли») — книга по географии и астрономии Авраама бар-Хия (1065—1136).

Примечания